Bretó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bretó (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Bretó (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar